La Carlota puede designar a:

La Carlota,  ciudad de la Argentina.
La Carlota, municipio de España;
La Carlota, ciudad de Filipinas;
La Carlota, base aérea militar de Venezuela.